

Sigle
TUE – Trattato sull'Unione Europea meglio noto come "Trattato di Maastricht"

Codici 
 tue – codice ISO 639-3 della lingua tuyuca